La Sibérie occidentale peut désigner :
 La plaine de Sibérie occidentale, entre l’Oural et le fleuve Ienisseï
 La région économique de Sibérie occidentale, une des douze régions économiques de Russie
 Le lac de Sibérie occidentale (ou lac des Mansis), lac périglaciaire préhistorique
 Le Laïka de Sibérie occidentale, race de chien d'origine russe
 Le kraï de Sibérie occidentale, division administrative de l’URSS de 1930 à 1937